Elsk mig i nat kan henvise til flere artikler:

 Elsk mig i nat (sang) – en sang af popgruppen Rocazino
 Elsk mig i nat (musical) – en musical
 Elsk mig i nat (tv-program) – et sangtalentshow på Kanal 5